В соревнованиях по волейболу на Всеафриканских играх 2007 года в Блиде (Алжир) приняли участие 12 мужских и 11 женских национальных команд. Сборные Алжира на правах хозяев были освобождены от отборочных соревнований. Также без отбора участниками волейбольного турнира Игр стали по 4 лучшие сборные, определившиеся по результатам предыдущих Игр. У мужчин ими стали Египет, Нигерия, Камерун, ЮАР; у женщин — Нигерия, Египет, Кения, Камерун. Остальные участники определялись по итогам квалификации, прошедшей в 2007 году и у мужчин и у женщин в рамках семи зональных турниров.

Мужчины

Зона 1 
 Участники — Ливия, Тунис.

 16 марта. Мисурата (Ливия).  Ливия —  Тунис 0:3 (23:25, 20:25, 12:25).
 24 марта. Хальк-эль-Уэд (Тунис).  Тунис —  Ливия 3:0 (25:18, 25:19, 25:19).

Зона 2 
 Участники — Гамбия, Сенегал.

27—28.03.2007.Банджул (Гамбия)
 27 марта.  Сенегал —  Гамбия 3:1 (25:14, 18:25, 26:24, 25:21).
 28 марта.  Сенегал —  Гамбия 3:0 (25:23, 27:25, 25:21).

Зона 3 
 Участники — Гана, Нигер.

16—17.03.2007. Ниамей (Нигер)
 16 марта.  Гана —  Нигер 3:0.
 17 марта.  Гана —  Нигер 3:0 (25:18, 25:20, 25:16).

Зона 4 
 Участники — Габон, ДР Конго, Конго.

19—21.03.2007. Киншаса (ДР Конго).

 19 марта: Конго — Габон 3:1 (21:25, 25:18, 25:23, 25:15); ДР Конго — Габон 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 22:25, 15:11).
 20 марта: ДР Конго — Конго 3:1 (25:22, 23:25, 25:20, 25:20); Габон — ДР Конго 3:2 (14:25, 25:20, 27:25, 22:25, 15:9).
 21 марта: Конго — Габон 3:1 (25:22, 25:20, 23:25, 25:20); ДР Конго — Конго 3:2 (23:25, 25:19, 23:25, 25:20, 15:9).

Зона 5 
 Участники — Кения, Руанда, Судан, Уганда, Эфиопия.

25—29.03.2007. Хартум (Судан).

 25 марта: Судан — Уганда 3:0 (25:18, 25:23, 25:21); Руанда — Эфиопия 3:0 (25:20, 25:19, 25:20).
 26 марта: Судан — Эфиопия 3:0 (25:19, 25:18, 25:19); Кения — Уганда 3:0 (25:11, 25:16, 25:15).
 27 марта: Кения — Руанда 3:1 (25:23, 23:25, 25:21, 25:22); Эфиопия — Уганда 3:0 (25:21, 25:20, 25:23).
 28 марта: Кения — Эфиопия 3:0; Судан — Руанда 3:2.
 29 марта: Руанда — Уганда 3:0 (25:15, 25:15, 25:21); Кения — Судан 3:1 (23:25, 25:19, 25:14, 25:22).

Зона 6 
Квалификация в 6-й зоне прошла в рамках чемпионата Южной Африки. Участники — Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Намибия, ЮАР.

От участия отказался Свазиленд. Сборная ЮАР уже является обладателем путёвки на Игры.

28.02—4.03.2007. Уолфиш-Бей (Намибия).
 Предварительный раунд
 Группа А

 28 февраля: Замбия — Намибия 3:0 (25:21, 25:20, 27:25); Ботсвана — Зимбабве 3:1.
 1 марта: Зимбабве — Замбия 3:1; Ботсвана — Намибия 3:0.
 2 марта: Ботсвана — Замбия 3:0; Зимбабве — Намибия 3:1.

 Группа В

 Свазиленд — отказ.

 28 февраля: ЮАР — Лесото 3:0.
 1 марта: ЮАР — Мозамбик 3:0.
 2 марта: Лесото — Мозамбик 3:1.

 Плей-офф
 Полуфинал. 3 марта. ЮАР — Зимбабве 3:0; Ботсвана — Лесото 3:-.
 Матч за 3-е место. 4 марта. Зимбабве — Лесото 3:1.
 Финал. 4 марта. ЮАР — Ботсвана 3:0.

Зона 7 
 Сейшельские Острова.

Итог 
Путёвки на Всеафриканские игры 2007 по итогам зональных квалификационных турниров получили  Тунис,  Сенегал,  Гана,  Конго (вместо отказавшейся от участия ДР Конго),  Кения,  Ботсвана и  Сейшельские Острова.

Женщины

Зона 1 
 Тунис.

Зона 2 
 Участники — Гамбия, Сенегал.

27—28.03.2007.Банджул (Гамбия)
 27 марта.  Сенегал —  Гамбия 3:0 (25:23, 25:15, 25:2).
 28 марта.  Сенегал —  Гамбия 3:0 (25:5, 25:17, 25:8).

Зона 3 
 Участники — Гана, Того.

16—17.03.2007. Ниамей (Нигер)
 16 марта.  Гана —  Того 3:0.
 17 марта.  Гана —  Того 3:0 (25:21, 25:11, 25:11).

Зона 4 
 Участники — Габон, Камерун, ДР Конго, Конго. Сборная Камеруна уже является обладателем путёвки на Игры.

19—21.03.2007. Киншаса (ДР Конго).

 19 марта: ДР Конго — Габон 3:0 (25:12, 25:11, 25:13); Камерун — Конго 3:0 (25:18, 25:13, 25:16).
 20 марта: Камерун — ДР Конго 3:1 (25:14, 25:22, 22:25, 25:19); Конго — Габон 3:0 (25:14, 25:13, 25:18).
 21 марта: Камерун — Габон 3:0 (25:11, 25:12, 25:22); ДР Конго — Конго 3:0 (25:12, 25:23, 25:17).

Зона 5 
 Участники — Кения, Уганда, Эфиопия. Сборная Кении уже является обладателем путёвки на Игры.

4—9.03.2007. Аддис-Абеба (Эфиопия).

Зона 6 
Квалификация в 6-й зоне прошла в рамках чемпионата Южной Африки. Участники — Ботсвана, Зимбабве,  Мозамбик, Намибия, Свазиленд, ЮАР.

От участия отказались Замбия и Лесото.

28.02—4.03.2007. Уолфиш-Бей (Намибия).
 Предварительный раунд
 Группа А

 Замбия — отказ.

 28 февраля: Зимбабве — Намибия 3:2.
 1 марта: Ботсвана — Зимбабве 3:1.
 2 марта: Ботсвана — Намибия 3:1.

 Группа В

 Лесото — отказ.

 28 февраля: ЮАР — Мозамбик 3:0.
 1 марта: ЮАР — Свазиленд 3:0.
 2 марта: Мозамбик — Свазиленд 3:1.

 Плей-офф
 Полуфинал. 3 марта. ЮАР — Зимбабве 3:0; Ботсвана — Мозамбик 3:0.
 Матч за 3-е место. 4 марта. Мозамбик — Зимбабве 3:1.
 Финал. 4 марта. ЮАР — Ботсвана 3:0 (27:25, 30:28, 25:23).

Зона 7 
 Сейшельские Острова.

Итог 
Путёвки на Всеафриканские игры 2007 по итогам зональных квалификационных турниров получили  Тунис,  Сенегал,  Гана,  ДР Конго,  Эфиопия,  ЮАР и  Сейшельские Острова.

Сборная ДР Конго от участия в волейбольном турнире Игр отказалась.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской квалификационный турнир Всеафриканских игр 2007) 
 Архив волейбольных результатов (женский квалификационный турнир Всеафриканских игр 2007) 

Волейбол на Африканских играх
2007 год в волейболе